Александр Михайлович Меморский (18 февраля 1855, Владимирская губерния — 1913) — нижегородский адвокат и общественный деятель, городской голова в 1897—1909 годах.

Биография 
Родился в семье дьякона. Обучался во Владимирской духовной семинарии, затем окончил Демидовский лицей в Ярославле. С 1877 г. долгие годы служил помощником, а затем присяжным поверенным в судебных органах Российской империи, в частности, в нижегородском окружном суде. Член попечительских советов начальных и коммерческих училищ, состоял в комиссии по организации Всероссийской выставки 1896 года.

В молодости принимал участие в революционной деятельности. Так, в 1875 г. по делу об уничтожении царского портрета в Вошкинском волостном правлении был привлечен к дознанию. Вторично привлечен к дознанию, возникшему в начале 1877 г., по делу о преступной пропаганде в Ярославле и Костроме (дело Н. Антушева и др.), было предположено предать его суду. До решения дела находился под подпискою о невыезде. Впоследствии работал археологом.

Впервые на должность городского головы Александр Михайлович был предложен в 1897 году, сразу после окончания Всероссийской выставки в Нижнем Новгороде в 1896 г., но решительно отказался от этой чести.

Затем, избирался на этот пост три раза подряд с 1897 по 1909 год.

В 1898 году во время эпидемии брюшного тифа в Нижнем Новгороде городской голова Меморский сумел в срочном порядке организовать временные барачные больницы до 50 кроватей каждую — одну в нагорной, а другую в заречной частях города. В 1901—1902 построил здание городской думы, при этом для украшения парадных залов использовал панели Царского павильона с выставки 1896 года.

Уделял много внимания распространению грамотности среди населения, добился значительных успехов в народном образовании.

В 1898 году городская дума, по инициативе своего головы, приняла решение участвовать во Всемирной Парижской выставке 1900 года. Осенью 1900 года Нижегородской городской думой было получено официальное сообщение, что «думе вместе с уездным земством и уездным училищным советом присуждена на Парижской Всемирной выставке высшая награда за постановку народного образования в городе». В сентябре 1900 года президент лично пригласил А. М. Меморского, посетить Париж на празднике муниципалитетов,чтобы связать еще тесней узы, соединяющие два города — Парижа и Нижнего. Однако в связи с тем, что такое же приглашение не было направлено губернатору, ему пришлось отказать от поездки во Францию.

В 1904 году Александр Михайлович выступил с предложением поддержать призыв Московской городской думы о созыве Всероссийского съезда городских голов. В 1907 г. по его инициативе началась разбивка Пушкинского сада, в 1908 — работы по благоустройству Нижне-Волжской набережной в Нижнем Новгороде и так далее.

С поста городского головы Александр Михайлович Меморский ушел по состоянию здоровья в 1909 году, в возрасте 57 лет.

Автор книги «Основатель Нижнего Новгорода Великий князь Георгий (Юрий) II Всеволодович» (1889).

Литература 
 Лебедев, «Былое». 1907, V, 131—132 (Красные дни в Нижнем-Новгороде).
  (обл.)

Ссылки 
 Нижегородские градоначальники

Выпускники Демидовского лицея
Нижегородские городские головы
Авторы научно-популярной литературы
Адвокаты по алфавиту
Адвокаты Российской империи